Шальтины — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Шальтины — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Шальтины — деревня в Воложинском районе Минской области.